Abdulla Al-Haza'a (1990. július 19. –) bahreini labdarúgóhátvéd.

További információk 
 

1990-ben született személyek
Élő személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Nagyon rövid sportcikkek